Niemcy:
 Kronberg im Taunus – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Hochtaunus
 Kronberg – szczyt w Lesie Bawarskim

Szwajcaria:
 Kronberg – szczyt

Osoby:
 Heinz-Jürgen Kronberg – niemiecki polityk
 Julius Kronberg – szwedzki malarz
 Randolf Kronberg – niemiecki aktor
 Robert Kronberg – szwedzki lekkoatleta

Inne:
 Kronberg – ród